Bastar bezeichnet:

In Indien:
 Bastar (Staat), ehemaliger Fürstenstaat
 Bastar (Stadt), Ort in Chhattisgarh
 Bastar (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in Chhattisgarh

In Albanien:
 Zall Bastar, eine Gemeinde im Kreis Tirana

Bastar oder Baştar ist der Familienname folgender Personen:
 Dilara Baştar (* 1988), türkische Opernsängerin in der Stimmlage Mezzosopran
 Luis Arenal Bastar (1908/1909–1985), mexikanischer Künstler